— сэйю, модель и певица из префектуры Нара. Наиболее известна ролью Ханаё Коидзуми из идол-группы μ's, части медиафраншизы Love Live!.

Карьера 
В 2002 году она выиграла 6-е гран-при прослушивание моделей Nicora. Вскоре после этого она заключила контракт с LesPros Entertainment и начала работу модели. В это время она делила комнату вместе с Ами Кикути.

В 2008 году она перешла на работу в Sparks Productions, где стала фотомоделью под псевдонимом Юрика Нарахара. В 2010 году Кубо вновь сменила место работы на JMO Productions. В это же время она начала работать над своими навыками и в 2012 году получила первые роли как актриса озвучивания. Она оставила JMO в 2012 году и начала работу с Clare Voice в 2015 году.

В начале 2015 году μ's, идол-группа, в которой она выступала как «Ханаё Коидзуми», выиграла 9-ю ежегодную премию сэйю. В конце года они выступили на 66-м NHK Kōhaku Uta Gassen. Группа взяла перерыв после своего последнего концерта 31 марта и 1 апреля на стадионе Токио Доум.

25 декабря 2015 года Кубо начала сольную карьеру, а 17 февраля 2016 года выпустила сингл Lovely Lovely Strawberry. Ее первый альбом вышел 10 мая 2017 года.

Контракт Кубо с Clare Voice завершился 31 декабря 2017 года.

Фильмография

Аниме

Полнометражные фильмы

Компьютерные игры

Дискография

Синглы

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 (яп.)
 

Актрисы озвучивания Японии
Википедия:Биографии современников